Pellicano ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Pellicano (* 2002), maltesische Tennisspielerin
 Kiko Pellicano (* 1974), brasilianischer Segler